Goiânia Rednecks é um time de Futebol Americano localizado no Estado de Goiás. Atualmente participa da conferência Centro da Liga BFA Elite. Manda seus jogos no clube ASBEG.

História

A origem
O Goiânia Rednecks foi fundado em novembro de 2010 por um grupo de jovens que brincavam de Futebol Americano em um famoso parque de Goiânia. O clube iniciou-se como uma equipe de Flag Football, modalidade de Futebol Americano com regras adaptadas para o jogo sem o equipamento de proteção. 

Seu rápido crescimento, com uma grande média de vitórias contra equipes tradicionais do esporte no país, o levou a participar do Circuito Nacional de Flag Football 5x5 de 2013. O evento, sediado em Goiânia, trouxe o terceiro lugar para o Goiânia Rednecks já em sua primeira participação. O sucesso em 2013, garantiu o Rednecks nas etapas finais do circuito em 2014, consagrando-se campeão nacional da modalidade.

Futebol Americano

2014: criação do departamento de Futebol Americano e entrada para Liga
O Goiânia Rednecks começou oficialmente seu projeto de Futebol Americano em 2014. A alta expectativa por parte dos jogadores e da torcida não apressou o treinamento e preparação necessários para que a equipe entrasse em campo com jogadores competitivos para o esporte. Inicialmente, o clube disputou amistosos, principalmente contra equipes do Centro-Oeste. No segundo semestre o Goiânia Rednecks foi convidado para participar da SuperLiga Nacional de Futebol Americano. O clube não obteve êxito em sua primeira participação.

2015: parceria com o Goiânia Tigres e segunda participação na Liga
Em 31 de julho de 2015, o Goiânia Tigres (antigo Vila Nova Tigres), veio a público informar sua parceria com o Goiânia Rednecks. O clube desistiu de participar da Liga e integrou seus atletas e comissão ao Rednecks, fortalecendo ainda mais a equipe. A união se dará por todo o campeonato de 2015, e os clubes voltaram a ser equipes distintas em janeiro de 2016.

Títulos

Futebol Americano

Flag Football

Ligações Externas 
 

Esporte em Goiânia
Times de futebol americano de Goiás
Fundações em Goiás em 2010